Boccaleone – frazione del comune di Argenta
 Boccaleone – quartiere di Bergamo